Saint Arnoul ou saint Arnould ou saint Arnoult peut désigner plusieurs saints chrétiens.

Par ordre chronologique du décès estimé :

 Arnoul des Yvelines (assassiné en 535), ou Arnould ou Arnoult, élevé à la cour de Reims, diplomate et évêque intérimaire de Tours, voyageur et combattant l'arianisme, évangélisateur en Espagne, martyr entre Chartres et Paris aux environs de l'actuel Saint-Arnoult-en-Yvelines ; fêté localement le 18 juillet.
 Arnoul de Metz, († 641) ou Arnulf, noble au royaume d'Austrasie, fut d'abord conseiller des souverains mérovingiens Thibert II et Clotaire II, puis 27 évêque de Metz ; fêté le 18 juillet.
 Arnoul de Cysoing (), originaire de Cysoing dans les Flandres, au diocèse de Tournai, soldat et martyr en Flandres.
 Arnoul de Mouzon ().
 Arnoul d'Angleterre (), ermite ; fêté le 22 août.
 Arnoul de Toul († 871)  évêque de Toul ; fêté le 15 novembre. 
 Arnoul (ou Arnoux) de Gap († vers 1079), né à Vendôme, évêque de Gap ; fêté le 19 septembre.
 Arnoul de Soissons († 1087) ou Arnoult ou Arnoulf, évêque de Soissons, originaire du Brabant, d'abord au service de l'empereur et du roi de France Philippe  ; fêté le 14 août en Occident.

Références